|}

Die L9 ist eine U-Bahn-Linie der Metro Barcelona. Die Linie hat zurzeit acht Stationen im Nordabschnitt, die sich alle im Tunnel befinden. Die Linie verläuft von der Station La Sagrera, im nördlichen Stadtbezirk Sant Andreu, bis in die nördlich an Barcelona angrenzende Großstadt Santa Coloma de Gramenet.

Geschichte 

Eröffnet wurde der erste Teil der Linie im Dezember 2009. Damit ist sie die jüngste Linie der Metro Barcelona. Momentan befindet sich der größte Teil der Linie noch in Bau. Nach Fertigstellung soll die Linie eine Gesamtlänge von etwa 47 Kilometern haben, wovon nur vier Kilometer oberirdisch verlaufen. Das würde die Linie zur längsten unterirdischen U-Bahn-Linie in Europa machen. Außerdem sind die U-Bahn-Stationen der Linie die tiefsten im Metronetz Barcelonas. Planungen sahen vor, dass die Linie bis 2014 komplett in Betrieb genommen werden sollte. Die ebenfalls in Bau befindliche Linie 10 verläuft ungefähr auf der Hälfte der Strecke parallel zur Linie 9 bzw. wurden doppelstöckige Tunnel gebaut, so dass sie übereinander verkehren.

Am 12. Februar 2016 wurde ein weiteres Teilstück der Linie 9 unter dem Namen „L9 SUD“ zwischen Zona Universitària und Aeroport Terminal 1 in Betrieb genommen.

Sondertarif zum Flughafen 

Für die Beförderung von und zu den Stationen Terminal T1 bzw. T2 besteht ein Sondertarif. Einzel- und Mehrfahrtenkarten gelten für diese Stationen nicht, Tageskarten jedoch schon.

Weblinks

Einzelnachweise 

Metro Barcelona
Barcelona
Fahrerloser Transport